est un mot latin signifiant histoire, issu du grec ancien , « enquête ».

Il peut faire référence à :
 Historia, chaîne de télévision québécoise ;
 Historia, revue mensuelle française de vulgarisation consacrée à l'histoire.